Renk (arab. Ar-Rank) – miasto w północno-wschodniej części Sudanu Południowego, stolica stanu Północny Nil Górny. położone jest nad Nilem Białym. W 2008 roku liczyło 68 922 mieszkańców. W mieście znajduje się port lotniczy Renk.

Klimat 
W Renk średnia dobowa temperatura waha się od 23,9 °C w styczniu do 31,7 °C w maju. Pora sucha trwa od listopada do marca, kiedy prawie w ogóle nie są notowane opady, natomiast pora deszczowa trwa od czerwca do września kiedy miesięczne opady wynoszą powyżej 50 mm.

Przypisy 

Miasta w Sudanie Południowym